

Musica  
Get Low Records – etichetta discografica
Get Low – singolo di Lil Jon & the East Side Boyz e Ying Yang Twins del 2003 
 Get Low – brano di Lloyd Banks tratto dalla colonna sonora di Get Rich or Die Tryin del 2005 
Get Low – album di Lil' Romeo del 2009 
Get Low – singolo di Waka Flocka Flame del 2012 
Get Low – singolo di Dillon Francis e DJ Snake del 2014
Get Low – singolo di Zedd e Liam Payne del 2017
 Get Low – brano di Stat Quo tratto dall'antologia Eminem Presents the Re-Up del 2006

Altro  
The Funeral Party (Get Low) – film di Aaron Schneider del 2009